Малахай:
 Малахай — головной убор, вариант шапки-ушанки.
 Малахай — свободный кафтан без пояса.
 «Малахай» — городище раннего железного века в Марий Эл.
 Малахай — гора в Приморье.

Литература 
 малахай // Словарь Ушакова.